Slaget ved Marne kan henvise til

 1. slag ved Marne, et slag under første verdenskrig i 1914
 2. slag ved Marne, et slag under første verdenskrig i 1918